Johann Geymüller ist der Name folgender Personen:

 Johann Heinrich Geymüller (1754–1824), Schweizer Bankier
 Johann Heinrich von Geymüller der Jüngere (1781–1848), Schweizer Bankier
 Johann Jakob Geymüller (1760–1834), Schweizer Bankier